La pyrocoproite è un minerale non riconosciuto valido dall'IMA perché la descrizione è stata pubblicata prima dell'approvazione.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA